Schroederichthys saurisqualus  — недавно описанный вид рода пятнистых кошачьих акул () семейства кошачьих акул (Scyliorhinidae). Обитает в юго-западной части Атлантического океана. Максимальный размер 67 см.

Таксономия 
Впервые вид был описан в 2001 году в журнале «Mare Magnum». Голотип представляет собой взрослого самца длиной 58,2 см, пойманного в 1996 году у берегов штата Санта Катарина, Бразилия, на глубине 122—130 м.

Ареал и среда обитания 
Ареал этих акул представляет собой ограниченную зону длиной 600 км у берегов Бразилии. Schroederichthys saurisqualus встречается в верхней части материкового склона на глубине 250—500 м, изредка на внешнем крае континентального шельфа.

Описание 
Максимальный размер 67 см. Тело этих акул покрыто белыми пятнышками. Расстояние между спинными плавниками составляет 20,7—22,3 %, а между брюшными анальным плавниками 19,2—20,8 % от общей длины тела. Плакоидные чешуйки имеют закруглённую форму. Количество позвонков 120.

Биология 
Этот вид размножается, откладывая яйца. Самки откладывают яйца на коралловых рифах (в 2001 году в сети траулеров на глубине 301 м на рифе, образованном полипом Dophelia pertusa, попались беременные самки, однако, в 2002 году риф исчез, а с ним пропали и Schroederichthys saurisqualus. Самки достигают половой зрелости при длине 55 см.

Взаимодействие с человеком 
Опасности для человека не представляет. Коммерческой ценности не имеет. Рифовые кораллы, на которых самки этих акул откладывают яйца, встречаются очень редко и имеют малые размеры. Их разрушают рыболовецкие сети, при том, что они восстанавливаются крайне медленно при температуре 5 °C, что негативно сказывается на популяции Schroederichthys saurisqualus. Международный союз охраны природы оценил статус сохранности данного вида как «Уязвимый».

Примечания 

Животные по алфавиту
Кошачьи акулы
Животные, описанные в 2001 году